Стробери има више значења:
 Стробери (Аризона)
 Стробери (округ Марин, Калифорнија)
 Стробери (округ Туолуми, Калифорнија)
 Стробери (Арканзас)